Prima ediție a Campionatului Mondial de Atletism în sală s-a desfășurat între 6 și 8 martie 1987 la Indianapolis, Statele Unite ale Americii. Au participat 402 sportivi din 84 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Hoosier Dome din Indianapolis. Aceasta a fost inaugurată în anul 1982.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; AM - record nord-american; AS - record asiatic; RE - record european; OC - record oceanic; SA - record sud-american; RA - record african; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
Zece atleți au reprezentat România.

 Doina Melinte – 1500 m - locul 1
 Maricica Puică – 3000 m - locul 3
 Mitica Junghiatu – 1500 m - locul 4
 Vali Ionescu – lungime - locul 5
 Sorin Matei – înălțime - locul 6
 Maria Pîntea – 800 m - locul 7
 Mihaela Loghin – greutate - locul 7
 Violeta Beclea – 800 m - locul 9
 Liviu Giurgian – 60 m garduri - locul 14
 Eugen-Cristian Popescu – înălțime - locul 14

Note

Legături externe 
  Timetable & Results

Atletism
1987
Atletism
Indianapolis, Indiana